Sodi, aussi connu sous le nom de Sodi Marciszewer, est un réalisateur artistique, producteur de musique, compositeur et un ingénieur du son français.

Biographie 
Sodi commence sa carrière de réalisateur artistique à l'âge des 24 ans avec l'album Mlah du groupe Les Négresses Vertes. Cet album coréalisé avec Clive Martin rencontre un succès international, notamment en Angleterre.

Sodi se lie avec l'artiste Fela Kuti. . 

Pionnier du Rap et du Ragga en français, il participe à la compilation Rapattitude, et produit le premier album du groupe IAM ... De la planète Mars.

Soucieux de maintenir l'Afrobeat actif après le décès de Fela Kuti, son travail avec Femi Kuti le mène à participer à l'album Red Hot & Riot avec les artistes D'Angelo, Macy Gray, Questlove, Archie Shepp, Baaba Maal...

Les quatre albums Fight to Win, Day by Day, Africa for Africa et No Place For My Dream, ont respectivement été nominés aux Grammy Awards.

.

Discographie 

 1988 : Mlah - Les Négresses Vertes  
 1989 : Just Like That - Fela Kuti
 1989 : Beast of No Nation - Fela Kuti
 1989 : Sang Neuf en 89 - Mano Negra, Les Négresses Vertes, Les Wampas...
 1989 : Riches et Célèbres - Les Satellites
 1990 : Rapattitude - Daddy Yod
 1991 : ... De la planète Mars - IAM
 1991 : C B B - Fela Kuti
 1991 : O D O O - Fela Kuti
 1991 : Famille nombreuse - Les Négresses Vertes
 1992 : US / Pansa Pansa - Fela Kuti
 1993 : Casa Babylon - Mano Negra
 1993 : Au Cœur des Foyers - Rachel des Bois
 1993 : Arret'la guer - Patrick Persée
 1995 : Le Bout du toit - Têtes Raides
 1995 : Think Or Thanks a Lot  - Aurèle
 1995 : Groove Gang  - Julien Lourau
 1996 : Toutafonlive - Les Wampas
 1997 : Vercoquin - Vercoquin
 1997 : Viens ! - Têtes Raides
 1998 : Shoki Shoki - Femi Kuti
 1998 : Chamboultou - Têtes Raides
 2000 : Gratte poil - Têtes Raides
 2001 : Fight to Win - Femi Kuti
 2001 : Red Hot & Riot
 2002 : Duels de tchatche - Fabulous Trobadors
 2003 : Non Non Non - Romeo Prali 
 2003 : Air Frais - Riké                                                                        
 2004 : Africa Shrine - Femi Kuti
 2004 : La Bonne Aventure - L'Attirail
 2004 : Danse avec ta grand-mère - Bombes 2 Bal
 2005 : Bruno Maman - Bruno Maman 
 2005 : Calypso @ Dirty Jim ( Calypso Rose, Mighty Sparrow, Relator ...) 
 2005 : Si la vie c'est ça - Arkol
 2006 : P18 Viva P18
 2007 : Rien Ne Presse - Catleya
 2008 : Day by Day - Femi Kuti
 2008 : Digital Bled - DJ Pedro
 2009 : Deli - Victor Démé
 2010 : Africa for Africa - Femi Kuti
 2011 : Debademba - Abdoulaye Traore & Mohamed Diaby
 2011 : Racing with the sun - Chinese Man
 2012 : El Gusto  
 2012 : Remix With the Sun - Chinese Man
 2013 : No Place For My Dream - Femi Kuti
 2013 : Zoom - Rachid Taha
 2013 : The Deluxe Family Show  - Deluxe
 2014 : Mazal - Aziz Sahmaoui
 2015 : Un autre monde est possible - Sinsemilia
 2015 : Yakafe (single) - Victor Démé
 2016 : Live - Sinsemilia
 2016 : Martyr Loser King - Saul Williams
 2016 : Come "Femi Kuti Remix" - Jain
 2018 : One People One World - Femi Kuti
 2020 : Nomadic Spirit- La Caravane Passe
 2021 : Stop The Hate  - Femi Kuti - Legacy+
 2021 : For(e)ward  - Made Kuti - Legacy+
 2022 : Fuego - Quieto
 2022 : Matteo & Bro - Matteo
 2022 : May The Funk Be With You - Ezra Collective

Filmographie 
 2005 : Qui m'aime me suive 
 2007 : Tel père telle fille 
 2010 : Trois fois 20 ans 
 2011 : Beur sur la ville 
 2012 : El Gusto
 2013 : Je vous ai compris 
 2013 : Cheba Louisa 
 2013 : Les Profs

Notes et références

Liens externes 
 
 

Sodi